Osoby o tym nazwisku:
 Ante Čović – australijski piłkarz
 Dragan Čović – bośniacki polityk
 Mehmedalija Čović – bośniacki piłkarz
 Nebojša Čović – serbski inżynier, przedsiębiorca, polityk i działacz sportowy
 Nedim Čović – bośniacki lekkoatleta